Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Bogotá 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Salamanca che ha battuto in finale Thomaz Bellucci 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Santiago Giraldo (secondo turno)
 Alejandro Falla (secondo turno)
 Leonardo Mayer (primo turno)
 Brian Dabul (quarti di finale)

 Miguel Gallardo-Valles (primo turno)
 Carlos Salamanca (Campione)
 Michael Quintero (secondo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Bogotá 2007